Alejandro Casona, pseudonimo di Alejandro Rodríguez Álvarez (1903-1965) – scrittore spagnolo
 Casona – frazione del comune italiano di Marano sul Panaro, provincia di Modena
 Casona – centro abitato del comune italiano di Pernumia, provincia di Padova
 La Casona – residenza ufficiale del presidente del Venezuela